Ми́челл () — английская фамилия французского происхождения, распространённая сначала в Корнуолле и Девоне (Великобритания)<ref>MICHELL   на сайте penmon.org</ref>, а позднее — в Австралии и США.

По данным 2014 года, фамилия Мичелл'' занимала 72 982-е место по распространённости в мире: её носили 6752 человека.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Известные носители 
 Мичелл, Джон (1724—1793) — английский священник, естествоиспытатель и геолог.
  (1863—1940) — австралийский математик.
  (1933—2009) — английский писатель-эзотерик.
 Мичелл, Кит (1926/1928 — 2015) — австралийский актёр театра, кино и телевидения.
 Мичелл, Реджиналд Прайс (1873—1938) — английский шахматист.
 Мичелл, Роджер (1956—2021) — английский режиссёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1947) — британский бизнесмен.
  (1793—1851) — британский генерал, инженер, архитектор, художник и натуралист.
 Мичелл, Эдит (1872—1951) — английская шахматистка.
  (1870—1959) — австралийский инженер.

См. также 
 
 
 

 
 Турбина Мичелла

Примечания